Шамкович — фамилия.
 Шамкович, Александр Исаакович (псевдоним Сергей Званцев; 1893—1973) — русский советский писатель, драматург, фельетонист.
 Шамкович, Леонид Александрович (1923—2005) — американский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер, шахматный теоретик, двукратный чемпион РСФСР.
 Шамкович, Михаил Исаакович (род. 1908) — советский режиссёр-постановщик, оператор, оператор комбинированных съёмок.